Il doppio maschile del torneo di tennis New South Wales Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Syd Ball e Kim Warwick che hanno battuto in finale Mark Edmondson e John Marks 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Sherwood Stewart (primo turno)

 Marty Riessen /  Roscoe Tanner (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1976